бам — вигук.

Бам:

 БАМ — Байкало-Амурська магістраль.
 Бам — залізнична станція (населений пункт), Сковородінський район Амурської області.
 Бам — місто на південному сході Ірану в провінції Керман.
 Бам — вулкан, розташований на однойменному острові, що входить до складу провінції Східний Сепик, Папуа Нова Гвінея.
 Бам — острів у Тихому океані в складі островів Схаутена. Є територією держави Папуа Нова Гвінея.
 Бам — одна з 45 провінцій Буркіна-Фасо. Знаходиться в Північно-Центральному регіоні, столиця провінції — Конгусі.
 «Бам» — неофіційна назва Сонячного масиву в м. Тернополі.
 Бам — житловий мікрорайон в місті Олександрія.